Southern Pride – film del 1917 diretto da Henry King
The Racing Strain o Southern Pride – film del 1918 diretto da Emmett J. Flynn
Southern Pride – cortometraggio del 2013 diretto da Richard Emmanuilidis